Kim Jin-kyu (16 de abril de 1922-18 de junio de 1998) fue un actor, director y productor de cine de Corea del Sur.

Biografía 
Tuvo dos hijos, Kim Jin-ah y Kim Jin-geun y ambos se convirtieron en actores.

Filmografía 
Lista completa de sus películas:

Director

La luz

Premios 

 1964, the 2nd Blue Dragon Film Awards : Best Actor and Best Favorite Actor for The Extra Mortals
 1965, the 1st Baeksang Arts Awards : Best Film Actor (벙어리 삼룡)
 1966, the 4th Blue Dragon Film Awards : Best Favorite Actor
 1966, the 5th Grand Bell Awards : Best Actor for The Sun Rises Again (Taeyangeun Dasi Tteunda)
 1967, the 3rd Baeksang Arts Awards : Best Film Actor
 1975, the 14th Grand Bell Awards : Best Supporting Actor for A Road to Sampo (Sampoganeun gil)
 1975, the 11th Baeksang Arts Awards : Best Film Actor for A story of crazy painter (Gwanghwasa)
 1977, the 16th Grand Bell Awards : Best Actor for A War Diary (Nanjung ilgi)
 1986, the 25th Grand Bell Awards : 86 Yeonghwainsang

Véase también 

 Cine de Corea

Referencias

Enlaces externos 
 

Actores masculinos de televisión de Corea del Sur
Actores masculinos de cine de Corea del Sur
Directores de cine de Corea del Sur